Il singolare del torneo di tennis Volkswagen Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Prinosil che ha battuto in finale Martin Sinner 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 David Prinosil (Campione)
 Frederik Fetterlein (semifinali)
 Bohdan Ulihrach (quarti di finale)
 Martin Sinner (finale)

 Sándor Noszály (semifinali)
 Roberto Jabali (primo turno)
 Dmitrij Poljakov (secondo turno)
 Albert Chang (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 1995